Pokrzywnica ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:

Pokrzywnica (Powiat Pułtuski), Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Masowien 
Pokrzywnica (Dolsk) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Dolsk
Pokrzywnica (Dopiewo) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Dopiewo
Pokrzywnica (Szydłowo) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Szydłowo
Pokrzywnica (Pawłów) in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Pawłów
Pokrzywnica (Wodzisław) in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Wodzisław
Pokrzywnica (Piątek) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Piątek
Pokrzywnica (Goworowo) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Goworowo
Pokrzywnica (deutsch Nesselwitz), in der Woiwodschaft Opole, Gemeinde Reńska Wieś (deutsch Reinschdorf)

und eines Flusses:
Pokrzywnica (Parsęta) (deutsch Krummes Wasser), Nebenfluss der Parsęta in der Woiwodschaft Westpommern